Der World Grand Prix war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 7. bis zum 13. Oktober 2013 zum 16. Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum 13. Mal das Citywest Hotel in Dublin.

Titelverteidiger war Michael van Gerwen. Sieger wurde Phil Taylor, der das Turnier zum insgesamt elften Mal gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 3 sets. Im Finale ein best of 11 sets.
Jedes leg wurde im 501-double-in-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Wie im Vorjahr wurden insgesamt £ 350.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Qualifikation 
Für den World Grand Prix 2013 waren folgende Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit, von denen die 8 Erstplatzierten gesetzt waren
 Die 14 erstplatzierten Spieler der ProTour Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren
 Die 2 bestplatzierten Spieler der ProTour Order of Merit aus Irland und Nordirland, die keine der beiden vorgenannten Kriterien erfüllten und bei mindestens vier Players Championships Turnieren teilgenommen hatten

Top 16 PDC Order of Merit
  Phil Taylor
  Michael van Gerwen
  Adrian Lewis
  Simon Whitlock
  James Wade
  Andy Hamilton
  Dave Chisnall
  Wes Newton
  Justin Pipe
  Raymond van Barneveld
  Robert Thornton
  Kevin Painter
  Mervyn King
  Brendan Dolan
  Kim Huybrechts
  Terry Jenkins

Top 14 Pro Tour Order of Merit
  Phil Taylor
  Jamie Caven
  Steve Beaton
  John Part
  Paul Nicholson
  Stuart Kellett
  Ian White
  Gary Anderson
  Ronnie Baxter
  Colin Lloyd
  Andy Smith
  Jelle Klaasen
  Richie Burnett
  Wayne Jones

Top 2 Irland / Nordirland
  Connie Finnan
  Mickey Mansell

Setzliste

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrugen die Sender Sport1 und Sport1+ die Veranstaltung. Die Sender ist auch in Österreich über Kabel und Sat zu empfangen.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf pdc.tv direkt übertragen.

Trivia 
 Die Spieler wurden von den „Walk-on girls“ Hazel O’Sullivan und Kelly Donegan auf die Bühne begleitet.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

2013
Dartveranstaltung 2013
Dartwettbewerb in Dublin